Lord Jim (roman), een roman van Joseph Conrad
Lord Jim (1925), een film van Victor Fleming
Lord Jim (1965), een film van Richard Brooks